Een Franse kaas uit de Gard: Saint-Gervais (kaas)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais, een kerk in het 4e arrondissement van Parijs

 Saint-Gervais (Gard)
 Saint-Gervais (Gironde)
 Saint-Gervais (Isère)
 Saint-Gervais (Vendée)
 Saint-Gervais (Val-d'Oise),  Gervaisiens
ook:
Saint-Gervais-d'Auvergne,  Puy-de-Dôme
Saint-Gervais-des-Sablons, [Orne 
Saint-Gervais-de-Vic,  Sarthe
Saint-Gervais-du-Perron, Orne 
Saint-Gervais-en-Belin,  Sarthe
Saint-Gervais-en-Vallière,  Saône-et-Loire
Saint-Gervais-la-Forêt,  Loir-et-Cher
Saint-Gervais-les-Bains,  Haute-Savoie  Saint-Gervelins of Saint-Gervolains
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers,  Vienne 
Saint-Gervais-sous-Meymont,  Puy-de-Dôme
Saint-Gervais-sur-Couches,  Saône-et-Loire
Saint-Gervais-sur-Mare, Hérault 
Saint-Gervais-sur-Roubion,  Drôme 

Saint-Jean-Saint-Gervais,   Puy-de-Dôme]